Serie A i fotboll 1966/1967 vanns av Juventus, som därmed tog sitt andra italienska mästerskap under 1960-talet. Serien var jämn och spännande, och avgjordes först i sista omgången Inter behövde minst oavgjort eller hjälp av Juventus FC som inte fick slå Lazio om Inter skulle vinna titeln. Inter förlorade dock med 0-1 mot Mantova i sista omgången efter mål av en av lagets tidigare spelare, Beniamino Di Giacomo. Juventus vann dock mot Lazio med 2-1 och vann sin 13:e titel.

Tabell

Skytteligan 
 18: Gigi Riva (Cagliari Calcio)
 17: Sandro Mazzola (FC Internazionale Milano)
 16: Kurt Hamrin (ACF Fiorentina)

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1966 i Italien
1967 i Italien
Fotbollssäsongen 1966/1967
1966/1967